Абд ас-Салам Сабра (; , Северный Йемен — 2 февраля 2012) — йеменский государственный деятель, и.о. премьер-министра Йеменской Арабской Республики (1969 и 1971).

Биография

За участие в попытке государственного переворота после убийства короля Яхьи бен Мухаммед Хамид-ад-Дин в 1948 г. был арестован и находился в заключении. Несмотря на то, что в 1962 г. он был одним из организаторов антимонархической революции, его карьера развивалась постепенно. 

В 1965 г. он  был назначен на должность министра почт. Только после прихода к власти президента Абдель Рахмана Арьяни в 1967 г. он был назначен заместителем премьер-министра и министром внутренних дел. 

В 1969 и дважды в 1971 г. исполнял обязанности премьер-министра Йеменской Арабской Республики. 

В 1971 г. был отправлен в отставку с поста заместителя премьер-министра в связи с формированием кабинета Мохсена Ахмеда аль-Айни.

Факты 
 Абд ас-Салам Сабра являлся старейшим из всех известных руководителей Йемена.
 Входит в число двадцати ранее действующих руководителей глав государств и правительств мира, проживших более ста лет.

Источники 

 Dr. Werner Rosenberg: Die Welt – Daten, Fakten, Informationen des Jahres 1965, Seite 320. Dietz Verlag Berlin 1966
 John Peterson: Yemen, the search for a modern state, Seite 129. Johns Hopkins University, Baltimore 1982
 Ahmed Noman, Kassim Almadhagi: Yemen and the USA – A Super-Power and a Small-state Relationship, 1962–1992, Seite 220. London 1996

Персоналии:Йемен
Премьер-министры Йемена
Премьер-министры ЙАР
Министры внутренних дел Йемена
Столетние долгожители
Долгожители Йемена